Het jaar III van de Franse republikeinse kalender begon op 22 september 1794 en eindigde op 22 september 1795. De republikeinse kalender is in Frankrijk officieel in gebruik geweest van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806.

Gebeurtenissen 
 7 vendémiaire (28 september) - oprichting van de École polytechnique
 9 brumaire (30 oktober) - oprichting van de École normale supérieure
 21 brumaire (11 november) - sluiting van de club van de Jakobijnen
 nivôse (december/januari) - veldtocht van Pichegru in de Noordelijke Nederlanden
 16 germinal (5 april) - Vrede van Bazel, waarbij Pruisen de Franse bezetting van de linker Rijnoever erkent
 18 germinal (7 april) - invoering van het Metriek stelsel
 13 messidor - annexatie van de Zuidelijke Nederlanden

Onderstaande jaarkalender voor het jaar III geeft ook de corresponderende gregoriaanse datum weer.
Opvallend is de grote regelmaat van de kalender. Alle maanden zijn gelijk wat betreft decadedagen (weekdagen), ook voor verschillende jaren. Dit wordt betaald met het hebben van 5 of 6 extra dagen aan het eind van het jaar, de zogenaamde Jours complémentaires of aanvullende dagen.

Y03